Международная коалиция по безопасности на море (англ. International Maritime Security Construct (IMSC), ранее также Operation Sentinel) создана летом 2019 года после обострения конфликта, связанного с проходом коммерческих танкеров через Ормузский пролив.

История 

19 июля Центральное командование Вооружённых сил США объявило, что операция по охране свободного судоходства в зоне Персидского залива будет называться Sentinel.

В начале августа к кораблям ВМС США присоединилась британская эскадра, во второй половине августа международный патруль пополнили австралийские фрегаты. В сентябре коалицию поддержали Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ. 

С января 2020 года флот Албании присоединился к морским операциям коалиции, с марта — ВМС Литвы.

Участники 
По состоянию на весну 2021 года в группу входят 8 стран:

 
 
 
 
 
 
 
  (штаб-квартира)

Командование

Реакция 
Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что новообразованная коалиция является угрозой для безопасности региона Персидского залива.

См. также 
Холодная война на Ближнем Востоке

Примечания

Ссылки 
 

Геополитика
Ближний Восток
Внешняя политика США